RKP – Rodzimy Kościół Polski,  rodzimowierczy związek wyznaniowy, nawiązujący do etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeń Słowian.
 RKP – format plików gier do przenośnych odtwarzaczy MP4
 RKP(k) – (kanoniczny) Rosyjski Kościół Prawosławny, Rosyjska Cerkiew Prawosławna
 RKP(b) – Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików)
 RKP Broń Radom – polski klub piłkarski z Radomia